Ai Kurosawa, mannequin japonaise et actrice de films pornographiques ;
 Akira Kurosawa (1910-1998), réalisateur japonais ;
 Eiichi Kurosawa, phytopathologiste, découvreur en 1926 des gibbérellines ;
  (né en 1945), producteur de cinéma japonais ;
 Kazuko Kurosawa (née en 1954), chef costumière japonaise, fille d'Akira Kurosawa ;
 Kiyoshi Kurosawa (né en 1955), cinéaste japonais.
Patronyme japonais